Il singolare del torneo di tennis WTA San Antonio 1977, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1977, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Mary Hamm 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Mona Guerrant (secondo turno)
 Marcie Louie (semifinali)
 Kathy Harter (primo turno)

 Assente
 Mary Hamm (finale)
 Kate Latham (secondo turno)
 Florentia Mihai (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA San Antonio 1977